Парагвай принимал участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в десятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли 4 женщины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

2008
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года